Боннёй — коммуна во Франции, департамент Кальвадос
 Боннёй — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Боннёй — коммуна во Франции, департамент Эндр

См. также 
 Бонней
 Боннёй-ан-Валуа
 Боннёй-ан-Франс
 Боннёй-лез-О
 Боннёй-Матур
 Боннёй-сюр-Марн